Yvonne Steinke (* 7. April 1975 in Hamm, Deutschland) ist eine deutsche Sportschützin.

Karriere 

Steinke begann Ende 2011 das Großkaliberschießen und schoss anfangs weitestgehend statische Disziplinen. Beim BdmP startete sie in Police Pistol 1 sowie Police Pistol Optical sight und NPA Service Pistol sowie NPA Service Pistol Optical sight und Police Pistol 4.

Steinke ist Mitglied in der Schießgesellschaft Hamm und dort in der SLG Bad Hamm Lippe aktiv. Sie ist in den Dachverbänden des Deutschen Schützenbundes (DSB) und des Westfälischen Schützenbundes (WSB) sowie beim Bund der Militär- und Polizeischützen (BdmP) organisiert. Auf internationaler Ebene schießt Steinke den Bianchi Cup.

Teilnahme an Meisterschaften 
2012 nahm sie zum ersten Mal beim 7. SLG SG Hamm Cup teil und gewann in der Gruppe der „unclassified Schützen in NPA Service Pistol“.

2017 gewann Steinke das westfälische Vergleichsschießen in der Klasse „Police Pistol 1 Optical sight als Marksman“. Im selben Jahr erreichte sie den zweiten Platz bei den German Open in der Klasse „Police Pistol 4 (Pocket Pistol)“.
Steinke ist seit 2018 amtierende Europameisterin in der Damenwertung des US-amerikanischen Bianchi Cup Open und Bianchi Cup Rimfire Open sowie Mannschaftsmeisterin mit Peter Hoffmann in Bianchi Cup Rimfire Open. In der Damenwertung ist sie zweifache amtierende Deutsche Meisterin und gewann bei den German Open die Disziplinen Rimfire Open und Open. Mit 174 Volltreffern wurde Steinke 2018 Europameisterin in Alsfeld.

Im Mai 2019 nahm sie an den Bianchi Cup US Nationals teil und wurde 7. in der Damenwertung. Im selben Jahr wurde sie erneut Europameisterin.

Bei den Deutschen Meisterschaften 2022 auf der BDMP-Schießanlage Alsfeld gewann Steinke sowohl die Damenwertung Bianchi Cup Open, als auch die Damenwertung Bianchi Cup Rimfire Open. Damit bestätigte sie beide Titel aus 2018 und ist weiterhin amtierende zweifache Deutsche Meisterin in den Disziplinen Bianchi Cup Open und Bianchi Cup Rimfire Open. Bei den German Open gewann sie die Damenwertung Open und in der Kategorie Bianchi Cup Rimfire Open belegte sie den 2. Platz in der gemischten Wertung.

Weblinks 

 Homepage der Schießgesellschaft Hamm
 englischer Wikipedia-Artikel zum Bianchi-Cup
 Schützen treten an - Bericht vom Wettkampf 2013 in Büren/Schloß Holte-Stukenbrock

Einzelnachweise 

Sportschütze (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1975
Frau
Deutscher Meister (Sportschießen)
Europameister (Sportschießen)